

Musica 
 Silent Knight – album dei Saga del 1980
 Silent Knight – rapper statunitense

Televisione 
 Il piccolo zingaro (Silent Knight) – episodio della seconda stagione di Supercar

Fumetti 

 Silent Knight – personaggio DC Comics, reincarnazione del supereroe Hawkman.